Лас Лаборес има више значења:

 Лас Лаборес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Лаборес (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Лаборес (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Лаборес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Лаборес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику